

Patronymne 

 Aleksandr Abt (1973-), patineur artistique russe ;
 Daniel Abt (1992-), un coureur automobile allemand ;
 Carl Roman Abt (1850-1933), un ingénieur, inventeur et personnalité du chemin de fer, suisse ;
 Franz Abt (1819-1885), compositeur allemand.

Autres 
ABT peut faire référence à :
 Abdoulaye Bio Tchané, un homme politique béninois ;
 American Ballet Theatre, une compagnie de ballet new-yorkaise ;
 .

Abt peut faire référence à :
 Abt Sportsline, une marque allemande de tuner ;
 Abt, Abteilung.